Elberon peut faire référence à :

Toponyme 
 Elberon, une ville du comté de Tama, en Iowa, aux États-Unis.
 Elberon, une zone non-incorporée qui fait partie de Long Branch dans le comté de Monmouth, New Jersey.

Homonymie de toponyme